Селеніти (,  ; від імені богині Селени) — назва кількох мінералів.

 1. Хімічні сполуки — солі селенистої кислоти H2SeO3. Утворюються при взаємодії SeO2 або H2SeO3 з оксидами, гідроксидами або карбонатами металів. Селеніти лужних металів добре розчинні у воді, інших металів — слабкорозчинні або практично нерозчинні. Селеніти — проміжні продукти при отриманні Se з природних селенідів. Багато селенітів лужноземельних і важких металів утворюють кристалогідрати.
 2. Мінерали, природні солі селенистої кислоти H2SeO3, напр., халькоменіт — Cu[SeO3]•2H2O, кобальтоменіт — Co[SeO3]•2H2O, альфельдит — Ni[SeO3] •2H2O та ін. Селеніти лужних металів добре розчинні у воді. Селеніти інших металів — погано.
 3. Стара російська назва слюди та інших мінералів з досконалою спайністю.

Різновиди 

Розрізняють:
 селеніт свинцевий (селеніт свинцю — білий лускуватий з перламутровим блиском мінерал, формула Pb[SeO3], син. — молібдоменіт).

Див. також 

 Список мінералів

Література 
 
 Лазаренко Є. К., Винар О. М. Мінералогічний словник, К.: Наукова думка. — 1975. — 774 с.

Сполуки селену
Класифікація мінералів
Селеніти (мінерали)
Мінерали селену
Оксиди і гідроксиди (мінерали)